Jerrel Jernigan – giocatore di football americano, di nazionalità statunitense
 Tamara Jernigan – astronauta statunitense
 Timmy Jernigan – giocatore di football americano statunitense